Langle ou Langlé peut désigner :

Patronymes 

 Jean-Maximilien de Langle (1590-1674), ministre protestant français ;
 Pierre de Langle (1644-1724), évêque et théologien janséniste français ;
 Honoré Langlé (1741-1807), compositeur ; dans sa famille :
 Joseph-Adophe-Adrien-Ferdinand Langlois dit Ferdinand Langlé (1798-1867), son fils, auteur dramatique, journaliste et fondateur des Pompes funèbres générales ;
 Aylic Langlois dit Aylic Langlé (1827-1870), fils du précédent, auteur dramatique, journaliste et préfet de département ;
 Marie-Ange-Ferdinand Langlois dit Ferdinand Langlé ou Ferdinand de Milhau (-1908), second fils de Joseph, auteur dramatique et journaliste ;
 Marie-Georgina Langlois dite Alix Aylicson (1860-1930), fille d'Aylic, écrivaine.
 Paul Fleuriot de Langle (1744-1787), officier de marine français, second de l'expédition de Lapérouse ;
 Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle (1749-1807), écrivain français ;  
 Fernand Langle de Cary (1849-1927), officier militaire français de la première Guerre mondiale.

Toponymie 
 Langlé, un village du département et la commune rurale d'Ouessa dans la province de l'Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso ;
 Langle, ancienne commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Le pays de Langle, ancien pays du nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais.